Lech är ett polskt förnamn.

Personer med förnamnet
 Lech Trzeciakowski, polsk historiker
 Lech Janerka, polsk musiker
 Lech Kaczyński (1949–2010), Polens president i 2005-2010
 Lech Koziejowski (född 1949), polsk fäktare
 Lech Majewski (född 1953), polsk regissör, författare och målare
 Lech Maligranda (född 1953), polsk-svensk matematiker
 Lech Rzewuski  (1941–2004), polsk-svensk målare, grafiker, diktare och debattör
 Lech Wałęsa (född 1943), Polens president  1990-1995

Polska förnamn
Mansnamn